Migdol és el nom de diverses ciutats dels israelites. El nom vol dir 'torre'. Les principals són:

 Migdal-Éder 
 Migdal-El
 Migdal-Gad